Szende Béla (1823–1882) politikus, honvédelmi miniszter
Szende Béla (1854–1909) árvaszéki elnök, országgyűlési képviselő
Szende Béla (1887–1955) operaénekes
Szende Béla (1905–1957) gépészmérnök
Szende Béla (1936–) germanista
Szende Béla (1936–2019) patológus, egyetemi tanár